Hala (spin)
Hala (lampenfabriek)